Polopeustis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Émile Louis Ragonot 1893. Polopeustis ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mott
Polopeustis